

Geografia 
 Regno Unito
 Croydon – città nella zona sud di Londra, in Inghilterra, nel borgo londinese di Croydon
 Croydon – borgo di Londra
 Croydon – villaggio e parrocchia civile del Cambridgeshire
Stati Uniti d'America 
 Croydon – comune del New Hampshire
 Croydon – comune della Pennsylvania
 Croydon – comune dello Utah